Moore kan syfta på:

 Moores lag – ett observerat samband mellan hur antalet transistorer som får plats på ett chip hittills vuxit exponentiellt med förfluten tid
 Moore (efternamn) – ett efternamn i engelsktalande länder
 Mòoré – ett Niger-Kongospråk
 Moore (folk) – folkgrupp i Burkina Faso 
 Moore Magazine –  en hemsida som främst riktar sig till män
 Moore-automat – en särskild konstruktionsprincip inom elektroteknik för sekvenskretsar

Geografi

Antarktis 

 Cape Moore, 
 Mount Moore,

Australien 

 Moore Creek, ort, New South Wales, Tamworth Municipality,

Storbritannien 

 Moore (distrikt), England, Borough of Halton,

USA 

 Moore, Oklahoma, Cleveland County, 
 Moore (ort i USA, Texas), Frio County, 
 Moore (ort i USA, Idaho), Butte County, 
 Moore (ort i USA, Montana), Fergus County, 

Robotskapade USAförgreningar